Deskanje na snegu na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - moški deskarski kros, tekmovanje je potekalo 15. februarja 2010.

Rezultati

Kvalifikacije

Zaključni boji

Osmina finala 

Osmina finala 1

Osmina finala 2

Osmina finala 3

Osmina finala 4

Osmina finala 5

Osmina finala 6

Osmina finala 7

Osmina finala 8

Četrtfinale 

Četrtfinale 1

Četrtfinale  2

Četrtfinale 3

Četrtfinale 4

Polfinale 

Polfinale  1

Polfinale 2

Finale 
Mali finale

Finale

kros moški